Зайц () — фамилия немецкого происхождения; также передаётся на русский как Зайтц или Зейц.
Зайц () — фамилия хорватского происхождения.

Известные носители:
 Зайтц, Александр Максимилиан (1811—1888) — немецкий исторический живописец.
 Зейц, Андрей (род. 1986) —  казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Зайтц, Антон (1829—1900) — живописец-жанрист.
 Зайц, Беат (род. 1973) — швейцарский бобслеист, серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года.
 Зайц, Дане (1929—2005) — словенский поэт и драматург.
 Зейтц, Джон Фрэнсис (1892—1979) — американский кинооператор.
 Зайц, Иван (1832—1914) — хорватский композитор, дирижёр, педагог.
 Зейц, Карл (1869—1950) — австрийский политик.
 Зейц Карл-Генрих-Роберт Флорентинович (1866 — после 1918) — генерал-майор царской армии, военспец.
 Зайтц, Людвиг (1844—1908) — исторический живописец, сын А. М. Зайтца.
 Зайц, Миха (род. 1994) — словенский футболист.
 Зайтц, Отто (1846—1912) — исторический живописец, ученик Пилоти.
 Зайтц, Рудольф фон (1842—1910) — рисовальщик, иллюстратор и исторический живописец, сын Ф. фон Зайтца.
 Зайтц, Франц фон (1817—1883) — рисовальщик и декорационный живописец.
 Зайц, Фридрих (1848—1918) — немецкий композитор и скрипач.
 Зайц, Эрнест (1892—1978) — канадский пианист и композитор.

См. также